Franciaország
La Bâtie-Divisin, település Franciaországban, Isère megyében
La Bâtie-des-Fonds, település Franciaországban, Drôme megyében
La Bâtie-Montgascon, település Franciaországban, Isère megyében
La Bâtie-Montsaléon, település Franciaországban, Hautes-Alpes megyében
La Bâtie-Neuve, település Franciaországban, Hautes-Alpes megyében
La Bâtie-Rolland, település Franciaországban, Drôme megyében
La Bâtie-Vieille, település Franciaországban, Hautes-Alpes megyében